Weatherby – azienda di produzione di armi
Weatherby – villaggio del Missouri

Altro
Weatherby Lake – comune del Missouri